Iron Galaxy Studios, LLC — американская компания, разработчик компьютерных игр. Была основана в августе 2008 года Дэйвом Лэнгом и располагается в Чикаго, Иллинойс. Дочерняя студия, располагающаяся в Орландо, Флорида, была открыта в 2012 году. Iron Galaxy Studios занимается работой по контракту с крупными разработчиками для выполнения «технических консультаций» и портирования игр на различные платформы. Iron Galaxy Studios дебютировала со своей первой оригинальной работой  в 2012 году. Второй оригинальной игрой компании стала , которая была выпущена в 2013 году.

В июле 2016 года Адам Бойс стал генеральным директором (CEO) Iron Galaxy Studios, а Дэйв Лэнг остался в качестве менеджера по прототипам и развитию бизнеса (). В ноябре 2020 года Челси Бласко назначена со-генеральным директором компании.

Игры

Оригинальные работы

Изданные игры

Портированные игры

Примечания

Ссылки 
 
 Iron Galaxy Studios на сайте Giant Bomb
 

Производители компьютерных игр США
Издатели компьютерных игр
Компании Чикаго
Компании, основанные в США в 2008 году